Andrew Lowe, né en 1959 à Calgary (Alberta, Canada), est un géophysicien et un astronome amateur canadien. D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert 514 astéroïdes entre 1976 et 2010, dont 5 avec un co-découvreur.

L'astéroïde (4091) Lowe a été nommé en son honneur.

Astéroïdes découverts

Références

Liens externes
 Page personnelle

Astronome canadien du XXe siècle
Astronome amateur
Découvreur d'astéroïdes
Naissance en 1959
Naissance à Calgary
Astronome canadien du XXIe siècle
Éponyme d'un objet céleste